Por Conlon pode estar à procura de:

Pessoas 
 Conlon Nancarrow
 Sean Conlon

Desambiguação